Rozman ou Rožman peut se référer à :

Patronyme 
 Franc Rozman (1911-1944), militaire slovène ;
 Gregorij Rožman (1883-1959), prélat catholique slovène, évêque de Ljubljana de 1930 à 1959 ;
  (1989-), athlète macédonienne, spécialiste du 100 mètres ;
 Levy Rozman (1995-), joueur d'échecs américain ;
  (1987-), footballeur slovène ;
  (1988-), rameur d'aviron slovène ;
  (1983-), ancien footballeur et entraîneur slovène.

Voir aussi